Île Thompson peut faire référence à plusieurs îles :
 Île Thompson, une île située dans l'archipel de Terre de Feu, au Chili ;
 Île Thompson, une île fantôme de l'Atlantique sud.